Hercegovačka nogometna zona, također i kao Mostarska zona, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1962./63.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Troglav" iz Livna.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg 
 klubovi iz Hrvatske: "Dubrovnik", "GOŠK" - Dubrovnik, "Neretva" - Metković

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1962./63.
 Međuzonska liga Bosne 1962./63.
 Podsavezna liga Mostar 1962./63.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 "Godišnjak FSJ 1962-63", Beograd, 1963., ISSN: 0351-2894, str. 250 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 208 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 82-83  
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 186-197 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1962. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1963. godina 
  

1962-63 1b Hercegovina
 1b Hercegovina
1962-63